Burnhaupt ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haut-Rhin im Elsass:

Burnhaupt-le-Bas
Burnhaupt-le-Haut